Robert Bakker (roeier), een Nederlands roeier
 Robert Bakker (paleontoloog), een Amerikaans paleontoloog